Nechvatal ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Nechvatal (* 1951), US-amerikanischer Konzeptkünstler
 Patrik Nechvátal (* 1992), tschechischer Eishockeytorwart